DPANN es un supergrupo de arqueas de pequeño tamaño que al momento de su descubrimiento (2002), se observó que dado su tamaño se pueden medir en nanómetros (nm) por lo que son un tipo de nanoorganismos y ocasionalmente se denominaron nanoarqueas. DPANN constituye un clado al que se asigna usualmente la categoría de superfilo. Fue propuesto en 2013 por Rinke y colaboradores para englobar a un grupo de arqueas relacionadas con las nanoarqueotas (las únicas cultivadas). DPANN es un acrónimo formado por las iniciales de los cinco primeros grupos descubiertos, Diapherotrites, Parvarchaeales, Aenigmarchaeota, Nanoarchaeota y Nanohaloarchaeota. El supergrupo DPANN agrupa grupos con una variedad de distribución ambiental y metabolismo, que van desde formas simbióticas y termófilas obligatorias como Nanoarchaeota, acidófilos como Parvarchaeales y no extremófilos como Aenigmarchaeota y Diapherotrites.

Características 
Se caracterizan por su pequeño tamaño (tamaño nanométrico), en consonancia con su pequeño genoma, por lo que tienen capacidades catabólicas limitadas pero suficientes como para llevar una vida libre, aunque muchas son episimbiontes que dependen de una asociación simbiótica o parasitaria con otros organismos. Muchas de sus características son similares o análogas a las que poseen las bacterias ultrapequeñas (grupo CPR).

Las capacidades metabólicas limitadas son producto del pequeño genoma y se refleja en que muchos carecen de vías biosintéticas centrales para nucleótidos, aminoácidos y lípidos; por lo que la mayoría de las arqueas DPANN, como por ejemplo las arqueas ARMAN, que dependen de otros microbios para cumplir con sus requisitos biológicos. Pero las que tienen el potencial de vivir libremente son heterótrofos aerobios y/o fermentativos.

En su mayoría son anaerobias que no pueden cultivarse. Habitan en entornos extremos como termófilas, hiperacidófilas, hiperhalófilas o metaloresistentes; o también en el entorno templado de los sedimentos marinos y lacustres. Raramente se encuentran en el suelo o en océano abierto.

Clasificación 

 Altiarchaeota. Encontradas en algunos hábitats anaerobios subterráneos fríos de agua subterránea. Forman biopelículas y parecen crecer de forma autótrofa en monóxido de carbono, acetato o formiato. No parecen representar simbiontes obligados de otras arqueas.
 Diapherotrites. Encontradas mediante el análisis filogenético de los genomas recuperados de la filtración de aguas subterráneas de una mina de oro abandonada en EE. UU.
 Parvarchaeales y Micrarchaeota. Descubiertas en 2006 en aguas residuales fuertemente ácidas de una mina de EE.UU.. Son de muy pequeño tamaño y provisionalmente se las denominó ARMAN (Archaeal Richmond Mine Acidophilic Nanoorganisms) y son simbiontes obligados de los termoplasmatos.
Woesearchaeales y Pacearchaeales. Se han identificado tanto en sedimentos como en aguas superficiales de acuíferos y lagos, abundando especialmente en condiciones salinas.
Aenigmarchaeota. Encontradas en las aguas residuales de minas y en sedimentos de fuentes termales. Son simbiontes obligados de las bacterias de Chloroflexi.
Huberarchaeota. Encontradas por muestras metagenomicas extraídas de un sistema acuífero profundo de una meseta. Son simbiontes obligados de las nanoarqueas del filo Altiarchaeota.
Nanohaloarchaeota. Distribuidas en ambientes de alta salinidad. Son simbiontes obligados de las haloarqueas.
Nanoarchaeales. Fueron las primeras descubiertas (en 2002) en una fumarola oceánica próxima a la costa de Islandia. Viven como simbiontes obligados de las crenarqueas.

Filogenia 

Una filogenia algo consensuada en el GTDB database y el Annotree es la siguiente:

Análisis filogenéticos han sugerido que DPANN como clado puede no ser monofilético y sería causado por la atracción de ramas largas. Análisis filogenéticos sugirieron que DPANN pertenece a Euryarchaeota, estando el filo Nanohaloarchaeota totalmente separado del resto. El clado de DPANN sin Nanohaloarchaeota se ha nombrado "Micrarchaea". Por esta razón una filogenia alternativa para DPANN es la siguiente:

Referencias